Олови (, ) — город на западе Чешской Республики, в районе Соколов Карловарского края.

История 
Первые упоминания относятся к 1523 году. С 1561 года стал королевским горнодобывающим городом. С XIX века развитие получает стекольная промышленность, продукция которой экспортировалась по всему миру. Стекольные традиции сохранились и сегодня: в Олови производят огнеупорное стекло и автомобильные зеркала. Статус города получил 23 января 2007 года. Из достопримечательностей стоит отметить костёл Св. Михаила (1902 г.), который объявлен памятником культуры. Рядом с городом расположен также природный заповедник V rašelinách, который был основан в 1990 году для сохранения торфяных боров с характерных подлеском.

География 
Расположен примерно на полпути между городами Соколов и Краслице, на берегу реки Сватава, на высоте 482 м над уровнем моря. Город окружают еловые леса.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  

Города Карловарского края